Sântandrei ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sântandrei (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Sântandrei (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara

Siehe auch: Sânandrei, Gemeinde im Kreis Timiș